Chiesa della Sacra Famiglia di Anchorage
 Chiesa della Sacra Famiglia di Alcamo
 Chiesa della Sacra Famiglia di Ancona
 Chiesa della Sacra Famiglia di Barletta
 Chiesa della Sacra Famiglia di Ponte Giurino, frazione di Berbenno
 Chiesa della Sacra Famiglia di Bologna
 Chiesa della Sacra Famiglia di Bonate Sopra
 Chiesa della Sacra Famiglia di Caltanissetta
 Chiesa della Sacra Famiglia di Pascolo, frazione di Calolziocorte
 Chiesa della Sacra Famiglia di Firenze
 Chiesa della Sacra Famiglia di Foggia
 Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, Palestina
 Chiesa della Sacra Famiglia a Gerusalemme
 Chiesa della Sacra Famiglia di Locarno
 Chiesa della Sacra Famiglia a Milano, quartiere Rogoredo
 Chiesa della Sacra Famiglia di Palermo
 Chiesa della Sacra Famiglia di Prato
 Chiesa della Sacra Famiglia di Roma
 Chiesa della Sacra Famiglia di Salerno
 Chiesa della Sacra Famiglia di Santa Teresa di Riva
 Chiesa della Sacra Famiglia di Schio
 Chiesa della Sacra Famiglia di Vigevano, ora scomparsa

 Chiesa della Sacra Famiglia di Nazareth di Roma
 Chiesa della Santa Famiglia a Palmi
 Sagrada Família a Barcellona